Le Conseil d’État est une institution politique ou administrative selon les pays.

Institutions actuelles

Afrique 
 Conseil d'État (Algérie) , instance judiciaire et consultative ;
 Conseil d'État (Côte d'Ivoire), instance administrative ;
Conseil d'État de la république démocratique du Congo, juridiction de l'ordre administratif;
 Conseil d'État (Égypte), instance judiciaire ;
 Conseil d'État (Ghana) ;
 Haut Conseil d'État (Libye) ;
 Conseil d'État (Sénégal) ;
 Haut Conseil d'État (Mauritanie), junte militaire, devenue ensuite le Conseil supérieur de la sécurité.

Amérique 
 ancien Conseil d'État (Chili) ;
 Conseil d'État (Colombie) ;
 Conseil d'État (Cuba).

Asie 
 Conseil des affaires de l'État de la république populaire de Chine, instance administrative ;
 Conseil d'État, le parlement monocaméral de la république d'Adyguée, sujet de la fédération de Russie ;
 , institution politique ;
 Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime, institution politique iranienne ;
 Conseil de l'État (Oman), instance législative.

Europe 
 Conseil d'État (Belgique), instance administrative ;
 Conseil d'État (Danemark), conseil du monarque ;
 Conseil d'État (Espagne), conseil consultatif du gouvernement ;
 Conseil d'État (Finlande), nom officiel du gouvernement ;
 Conseil d'État (France), instance administrative ;
 Conseil d'État (Grèce), instance administrative ;
 Conseil d'État (Irlande), institution conseillant le chef d’État ;
 Conseil d'État (Italie), instance administrative ;
 Conseil d'État (Luxembourg), instance administrative ;
 Conseil d'État (Monaco), institution publique ;
 , nom officiel du gouvernement ;
 Conseil d'État (anciens Pays-Bas) ;
 Conseil d'État (Pays-Bas), instance administrative ;
 Conseil d'État (Portugal), organe présidentiel consultatif ;
 Cour administrative suprême de Suède ;
 Conseil d'État (Suisse), pour le gouvernement de certains cantons suisses, notamment : 
 Conseil d'État (Appenzell Rhodes-Extérieures),
 Conseil d'État (Fribourg),
 Conseil d'État (Genève),
 Conseil d'État (Lucerne),
 Conseil d'État (Neuchâtel),
 Conseil d'État (Nidwald),
 Conseil d'État (Schwytz),
 Conseil d'État (Uri),
 Conseil d'État (Valais),
 Conseil d'État (Vaud),
 Conseil d'État (Zoug) ;
 Conseil d'État (Zurich) ;
 Conseil d'État (Turquie), institution judiciaire ;
 Conseil d'État (Crimée), assemblée élue de la république de Crimée.

Institutions disparues 
 Conseil d'État (Joseon) ;
 Conseil d'État (Angleterre), gouvernement du Commonwealth d'Angleterre (1649-1653 et 1659-1660) ;
 , nom du parlement sri-lankais sous la domination britannique (1931-1947) ;
 Conseil d'État (Chili), institution de la junte militaire chilienne (1976-1980) ;
 Conseil d'État (Inde), chambre haute du parlement du Raj britannique (1919-1947) ;
 , parlement provisoire d'Israël (1948-1949) ;
 Conseil d'État des Affaires générales, gouvernement du Mandchoukouo (1934-1945) ;
  (1868-1922) ;
 Conseil d'État des Pays-Bas du nord et du sud (1450-1790) ;
 Conseil d'État (Royaume du Congrès) (1815-1915) et  (1947-1989) ;
 Conseil d'État (République démocratique allemande), présidence collective (1960-1990) ;
 Conseil d'État (Empire russe), institution conseillant le tsar de Russie (1810–1917) ;
  ;
  (1925-1932) ;
  (1809-1974) ;
 Conseil d'État (Tunisie), institution judiciaire (1959-2014).

Voir aussi